Arum steht für:
 Aronstab (lateinisch Arum), Pflanzengattung
 Gefleckter Aronstab, die Typusart der Gattung Arum
 Arum (Súdwest-Fryslân), Ort in der Gemeinde Súdwest-Fryslân, Niederlande

Arum ist der Name folgender Personen:
 Bob Arum (* 1931), US-amerikanischer Boxpromoter
 Dominicus Arumaeus (eigentlich von Arum; 1579–1637), deutscher Rechtsgelehrter
Siehe auch:
 Aarum